Pignare ima više značenja:
 Pignare, Padova
 Pignare, Vicenza